Le nom d'Union démocratique nationale peut désigner des partis et coalitions politiques de différents pays :
 l'Union démocratique nationale, ancien parti conservateur brésilien ;
 l'Union démocratique nationale de Guinée équatoriale, parti libéral  en exil de Guinée équatoriale ;
 l'Union démocratique nationale, ancienne coalition politique italienne de sensibilité libérale et modérée.

Voir aussi